Niko Mikkola (1974-) joueur de hockey sur glace finlandais.
 Niko Mikkola (1996-) joueur de hockey sur glace finlandais.
 Niko Mikkola (1997-) joueur de hockey sur glace finlandais.